Закриссон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Закриссон, Ли Люкке Тимотей (более известна под псевдонимом Люкке Ли; род. 1986) — шведская певица.
 Закриссон, Маттиас (род. 1990) — шведский гандболист.
 Закриссон, Патрик (род. 1987) — шведский хоккеист, центральный нападающий.
 Закриссон, Хампус (род. 1994) — шведский футболист, защитник.